Lucé steht für folgende geografische Objekte in Frankreich:
 Lucé (Eure-et-Loir), Gemeinde im Département Eure-et-Loir, Region Centre-Val de Loire
 Lucé (Orne), Gemeinde im Département Orne, Département Orne, Region Normandie
 Lucé-sous-Ballon, Gemeinde im Département Sarthe, Region Pays de la Loire
 Schloss Le Clos Lucé, Alterssitz Leonardo da Vincis in Amboise, Département Indre-et-Loire, Region Centre-Val de Loire

Lucé ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Friedrich Lucé (1751–1807), deutscher Theologe, Präsident und Pastor der Evangelischen Konsistorialkirche in Soultzbach-les-Bains

Siehe auch:
 Luce